Gastambide est un nom de famille d'origine basque notamment porté par :
Franck Gastambide (1978-), acteur, réalisateur et scénariste français ;
Jules Gastambide (1846-1944), industriel français.

Gaztambide (variante) :
Joaquín Gaztambide (1822-1870), compositeur et chef d'orchestre espagnol ;
José Goñi Gaztambide (1914-2002), prêtre et historien espagnol.

Patronyme basque